Henkerhaus bezeichnet folgende Gebäude:

 ein Wohnhaus nahe Berlin, siehe Henkerhaus (Bernau bei Berlin)
 das Henkerhaus der Reichsabtei Weingarten, siehe Baienfurt
 ein Gebäude in Bamberg (Magazinstraße 3a; 1766 erbaut)
 ein Gebäude in Mannheim (Planquadrat H 5, 9; 1708 erbaut, 1970 abgerissen)
 ein im Nürnberger Henkerturm untergebrachtes rechtsgeschichtliches Museum, siehe auch Geschichte Für Alle – Institut für Regionalgeschichte#Henkerhaus Nürnberg
 das sogenannte Henkerhaus in Trenčín